«Kylie Minogue» — п'ятий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Реліз відбувся 19 вересня 1994 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг